anarchisme, samenleving die is gebaseerd op een van de richtingen van anarchie
regeringsloosheid, anarchie als een toestand van van een land zonder leiding
chaos (situatie), toestand van wanorde
Anarchie (Engeland), periode van burgeroorlog in Engeland tijdens het koningschap van Stefanus van Engeland.